Saint Malo peut faire référence à  2 saints chrétiens : 
  Malo ou Malosse (), serait un soldat de la légion thébéenne, martyr dans le Nivernais, fêté le 10 octobre.
 Malo d'Aleth ou Maclou (+ 649), serait né au Pays de Galles, évêque en Bretagne ; fêté le 15 novembre. Il a donné son nom à la ville de Saint-Malo.

Patronyme 

 Jean Saint Malo (? - + 1784), meneur d'une révolte d'esclaves en Louisiane.

Références

Patronyme français